Лілія Ватсон (, Дніпропетровськ (сучасне Дніпро) англ. Liliya Watson) — українська благодійна діячка, в минулому — модель. Є засновницею і  президентом міжнародного фонду Saint Andrew Charity Foundation.

Біографія 

Лілія Ватсон народилась 12 грудня 1982 року  в місті Дніпропетровську в сім'ї Кондратьєвих.

Навчалась в загальноосвітніх школах № 135 і № 138 міста Дніпропетровська.

Бабуся, Маліновська Галина Кирилівна, була для підростаючої Лілії джерелом мудрості, духовності і прикладом любові до дітей. Виховала 9 дітей, 26 внуків і 20 правнуків.

Кар'єра моделі 

У 2002 році в рамках проєкту «Таврійські ігри»  Лілія завоювала титули: «Королева Дніпропетровська» і «Віце-Королева України».  
Деякий час працювала в модельних агенствах м. Москви. Згодом підписала контракт з модельним агенством в Сингапурі.
Плідно співпрацювала з будинками моди  Dior, Roberto Cavalli, Giorgio Armani.
Незабаром про Лілію, як модель, заговорив весь світ. Про неї писали ЗМІ різних країн, а німецьке телебачення відзняло фільм.
Лілія вважає, що секрет її успіху криється не у зовнішності, а у внутрішній красі, яка знаходить себе у посмішці, у сяйві, що випромінює людина.
У 2015 році Лілія залишила модельний бізнес і заснувала Міжнародний благодійний фонд імені Святого Андрія (Saint Andrew Charity Foundation).

Благодійний Фонд імені Святого Андрія 

Ідея створення фонду

Лілія  багато подорожувала по світу і бачила багато дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому вирішила заснувати благодійний фонд, який опікувався б такими дітьми у всьому світі і в Україні, особливо в такий нелегкий для країни час.

Походження назви фонду

Обдумуючи назву фонду, Лілія вивчала історію України, світу та релігійне світобачення інших народів. І саме Андрій Первозванний намагався донести вчення не тільки своєму народові, а й іншим народам світу. Наслідуючи його, Лілія Ватсон допомагає дітям незалежно від їх національності, раси чи релігії. Президент фонду вірить, що під заступництвом Святого Андрія вона зможе творити великі справи.

Програма развитку фонду

Місія фонду — з відповідальністю за майбутнє покоління розповсюджувати ідеї благодійності, допомагати нужденним, дарувати любов та опіку дітям.  

Мета фонду — залучити світове суспільство до реалізації всіх програм фонду, спрямованих на покращення соціальних умов дітей у всьому світі.

Напрямок діяльності:

• соціальний захист та соціальне забезпечення дітей;
• освіта;
• охорона здоров'я;
• екологія та охорона навколишнього середовища;
• культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
• наука і наукові дослідження;
• спорт;
• права та свободи людини і громадянина;
• розвиток міжнародної співпраці.

Програми фонду:

 Програма розвитку спорту і пропаганди здорового способу життя;
 Охорона здоров'я;
 Програма соціального забезпечення та надання гуманітарної допомоги;
 Програма підтримки талановитих дітей та молоді;
 Програма культурного розвитку.

Поточні проекти в рамках програм:

 Благодійна акція «Подаруй спогади дитинства». Створення для дітей-сиріт альбому «Маленька книга мого життя», де будуть фіксуватися пам'ятні моменти з життя дитини, що допоможе їй в подальшому соціалізуватися і усвідомити свою унікальність, а прийомним батькам — дізнатися більше про перші роки життя дитини.
 Я хочу почути тебе і світ. Діти, що мають порушення слуху, отримують шанс на його відновлення шляхом встановлення системи имплантаційного слухопротезування (кохлеарного імплантанта).
 Благодійна акція «Соціальна скриня добрих речей». Надання гуманітарної допомоги сиротам, дітям з малозабезпечених сімей і дорослим, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 Проведення Всеукраїнських змагань з баскетболу «Кубок Лілії Ватсон»
 Підтримка дівочого юнацького баскетбольного клубу «БК Новомосковськ» в м.Новомосковськ Дніпропетровської області. Організація змагань, внесок в розвиток талановитої молоді, закупівля спортивного спорядження.

Про вже реалізовані проекти фонду можна прочитати на сайті: http://saintandrewcharity.org/ru/3616-2/ 

Лілія підтримує спортивні команди у селах та містечках, дитячих будинках, зокрема,дівочий баскетбольний клуб «БК Новомосковськ» в м. Новомосковськ. Вона працює за кордоном, але щомісяця приїжджає в Україну. Лілія вкладає багато в дітей, в розвиток їх талантів, особливо спортивних. І вірить, що ми зможемо виростити найкраще покоління талантів.

Благодійна організація «Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого Андрія» - з самого початку військової агресії Росії проти України, активно надавав допомогу родинам та сім’ям, які змушені були покинути свої рідні домівки та виїхати в більш безпечні регіони України та закордон.

Президент фонду, Лілія Ватсон з перших днів Війни активно працює над збором коштів для допомоги українським дітям, які постраждали від військової агресії з боку російської федерації.

За 6 місяців Війни нам вдалося допомогти понад 5 тисяч дітям.

Humanity Market 
25 жовтня 2022 року Лілія Ватсон заснувала приватну компанію Humanity Market. Місія компанії - поширити благодійність так щоб це стало корисною звичкою та сприяло перетворенню людства на краще. Завдяки 8 рокам досвіду активної участі Лілії в волонтерській діяльності, вона виявила ті недоліки, які необхідно змінити для покращення системи благодійності. Компанія Humanity Market - це унікальна платформа, де благодійні фонди будуть мати можливість легко залучити необхідну допомогу, надасть можливість творцям та  інноваційній спільноті долучитися до благодійності та залучити більшу кількість суспільства до ідеї доброчинності. При цьому усі процеси взаємодії учасників будуть прозорі та контрольовані. 

“Все починається з благодійності.” -  каже Лілія Ватсон розказуючи про команду. Humanity Market складається із волонтерів, яка допомагали їй в організації місячного Поп-Ап шопу та галереї в центрі Антверпена, де були представлені українські дизайнери та митці. “Мені цікаво співпрацювати з людьми, для яких не байдужа ідея благодійності, які готові прикласти зусилля задля зміни ситуації на кращий лад”.

Нагороди 

 24 березня 2015 року лауреат нагороди «Людина року» в номінації «Нова генерація року».
 26 червня 2017 року нагороджено Орденом Честі та удостоєно титулом «Великі українці».
 В листопаді 2017 — удостоєна премії «Жінка III тисячоліття» за активну благодійну діяльність.
 В грудні 2017 — нагороджено Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» в рамках програми «Лідери XXI століття».
 28 лютого 2017 року за визначні заслуги перед Україною нагороджено орденом «За громадську доблесть».
 21 серпня 2018 року вручення Головного Гран-прі України «Золота пектораль».
 20 грудня 2018 року в рамках Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття» Лілії Ватсон та Міжнародному Благодійному фонду імені Святого Андрія присуджено Кубок «Досягнення року-2018».
 25 червня 2019 року в рамках Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття» Лілію Володимирівну Ватсон нагороджено орденом «Лідер України» та МБФ імені Святого Андрія присуджено Почесну нагороду «Краще підприємство України-2019» в номінації «Благодійна діяльність».
 19 грудня 2019 року в рамках Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття» Лілію Володимирівну Ватсон нагороджено орденом “Золотий хрест честі і звитяги  “Лицар Вітчизни” та вручено Лицарську іменну шаблю, зразка XX століття. Пані Лілія одна з небагатьох жінок країни, яка за всі роки існування Лицарського легіону України, представлена до цієї високої нагороди. 
 22 грудня 2021 року рішеням Президіуму Асамблеї Ділових Кіл,в рамках Міжнародної іміджевої програми "Лідери XXI століття" Л.В. Ватсон нагороджено ОРДЕНОМ КОРОЛЕВИ АННИ (II ступеня) - за служіння країні,активну благодійну діяльність та патріотизм. 
 24 серпня 2022 року рішенням Науково-експертної Ради Програми "Лідери XXI століття",за щоденну високопрофесійну кропітку працю та високу національну гідність Лілія Володимирівна Ватсон удостоєна вищої суспільної нагороди України - ОРДЕНА "СВЯТА СОФІЯ" з врученням відповідного ордена з посвідченням та іменного диплома.

Посилання 

 Благодійний фонд лілії Ватсон 
 Вести. У Києві вручили ювілейну премію «Людина року — 2015» 
 РБК-Україна. «Жінка III тисячоліття» вдесяте знайшла своїх героїнь 
 Нова Епоха: Про що мріє королева краси 
 Вести Тернівки. Баскетбольний клуб «Кросовер» отримав подарунки від спонсорів 
 Лілія Ватсон: доброта - ключ до успіху 
 У Новомосковську відбувся Всеукраїнський турнір з баскетболу “Кубок Лілії Ватсон 2019” 

Українські моделі
Уродженці Дніпра
Українські благодійниці